Сте́рджен (; []) — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Стерджен, Никола (род. 1970) — первый министр Шотландии (с 2014), Шотландской национальной партии (с 2014).
 Старджон, Теодор (1918—1985) — американский писатель-фантаст.
 Премия Теодора Старджона
 Закон Старджона
 Стёрджен, Уильям (1783—1850) — британский физик, электротехник и изобретатель, создал первые электромагниты.

Топоним 
 Стерджен — тауншин в штате Миннесота, США.
  — невключённая территория в штате Миннесота, США.
  — город в штате Миссури, США.
  — статистически обособленная местность в округе Аллегейни, штат Пенсильвания, США.
  — город, окружной центр округа Дор, штат Висконсин, США.
  — муниципальный район в канадской провинции Альберта.

Другое 
 Подводные лодки типа «Стерджен»